Placy je název více míst:

 Placy (okres Příbram) – samota s hájovnou u silnice II/118 na hranici katastrálních území Višňová a Stěžov (obec Milín) u trojmezí s obcí Jablonná v okrese Příbram, názvem autobusové zastávky přiřazená k obci Jablonná
 Placy (Manche) – bývalá obec a Placy-Montaigu, nynější obec ve Francii v departmentu Manche
 Placy (Calvados) – obec ve Francii v departmentu Calvados